Alejandro Flores hace referencia a varios artículos:

 Alejandro Felipe Flores, actor mexicano;
 Alejandro Flores Brito, militar mexicano retirado;
 Alejandro Flores Jiménez, político mexicano;
 Alejandro Flores Pinaud,  actor, poeta y dramaturgo chileno.
 Alejandro Flores, músico y compositor mexicano.